Il doppio del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Rohan Bopanna e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Bopanna ha partecipato con Leander Paes mentre Roger-Vasselin con Daniele Bracciali. Entrambe le coppie hanno perso da Ivan Dodig e Marcelo Melo rispettivamente nei quarti di finale e al primo turno.

Pierre-Hugues Herbert e Michał Przysiężny hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Marcelo Melo per 6-3, 63-7, [10-5].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinale)

Qualificati

  Jamie Delgado /  Gilles Müller (primo turno)

Lucky Loser

  Pierre-Hugues Herbert /  Michał Przysiężny (campioni)

Wildcard

  Tatsuma Itō /  Gō Soeda (primo turno)

  Kei Nishikori /  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie

  Andrej Golubev /  Denis Istomin (primo turno)

  Frank Moser /  Alexander Satschko (First round)

Qualificati

  Jamie Delgado /  Gilles Müller

Lucky Losers

  Pierre-Hugues Herbert /  Michał Przysiężny

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Japan Open Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014